Az 1989-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Döntős)
  Gabriela Sabatini (Második kör)
  Chris Evert (Elődöntős)
  Zina Garrison (Második kör)
  Helena Suková (Negyedik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Harmadik kör)

  Natalia Zvereva (Harmadik kör)
  Jana Novotna (Negyedik kör)
  Szeles Mónika (Negyedik kör)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Helen Kelesi (Első kör)
  Hana Mandlíková (Negyedik kör)
  Lori McNeil (Negyedik kör)
  Susan Sloane (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1989 a teniszben